

Musica
 Weld – gruppo musicale norvegese
 Weld – album di Neil Young del 1991

Persone
Theresa Weld (1893-1978) – pattinatrice artistica su ghiaccio e dirigente sportiva statunitense
Thomas Weld (1773-1837) – cardinale e vescovo cattolico britannico
Tuesday Weld (1943) – attrice statunitense
William Weld (1945) – politico e avvocato statunitense

Toponimi
 Weld – città della Contea di Franklin, Maine, Stati Uniti d'America

Altri progetti